Менні Фернандес (,  27 серпня 1974, Етобіко) — колишній канадський хокеїст, що грав на позиції воротаря.

Ігрова кар'єра 
Хокейну кар'єру розпочав 1991 року в ГЮХЛК.

1992 року був обраний на драфті НХЛ під 52-м загальним номером командою «Квебек Нордікс». 

Протягом професійної клубної ігрової кар'єри, що тривала 16 років, захищав кольори команд «Даллас Старс», «Міннесота Вайлд», «Бостон Брюїнс» та «Лулео».

Загалом провів 336 матчів у НХЛ, включаючи 11 ігор плей-оф Кубка Стенлі.

Нагороди та досягнення 
 Трофей Вільяма М. Дженнінгса — 2007, 2009.

Статистика

Регулярний сезон

Плей-оф

Посилання 
 

канадські хокеїсти
канадські хокейні воротарі‎
Хокеїсти «Даллас Старс»
Хокеїсти «Міннесота Вайлд»
Хокеїсти «Бостон Брюїнс»
Хокеїсти «Лулео»
Задрафтовані «Квебек Нордікс»
Уродженці Етобіко